Terrenate (ou San Nicolás Terrenate) est une ville, et la municipalité environnante du même nom, dans l'état mexicain de Tlaxcala. Il est situé dans la partie la plus élevée de l'état, à 2 680 mètres au-dessus du niveau de la mer. Terrenate est un nom nahuatl signifiant « terre de la couleur du masa » (pâte de maïs).

Références 

Ville dans l'État de Tlaxcala
Municipalité du Tlaxcala